Chiller (toestel) - koelmachine zoals warmtepomp
 Chiller (computerspel uit 1985) - computerspel voor de Amstrad CPC, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum
 Chiller (computerspel uit 1986) - computerspel voor de Arcade, NES